Krakó-csatorna kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Gerje-Perje-főcsatorna, kanal, Jász-Nagykun-Szolnok, 
 Gerje, kanal, 

Robotskapade Ungernförgreningar